Boréas, Fulguris et Démétéros
 (1916) Boreas